Sentiero attrezzato Alberto Bonacossa, via ferrata che attraversa il gruppo dei Cadini di Misurina (provincia di Belluno)
 Sentiero Aldo Bonacossa, sentiero (n.133) che attraversa la Catena delle Maddalene (Trentino-Alto Adige)
 Canale Bonacossa al Corno Piccolo